Szczególne Wymagania Bezpieczeństwa (SWB) – dokumentem tworzonym w celu dopuszczenia systemu lub sieci teleinformatycznej do wytwarzania, edytowania lub archiwizacji dokumentów niejawnych posiadających klauzulę ZASTRZEŻONE, POUFNE, TAJNE i ŚCIŚLE TAJNE;
 SWB (ang. subtract-with-borrow) – generator liczb pseudolosowych oparty na odejmowaniu z pożyczką;
 SWB (ang. Short Wheel Base) – jedna z klas rowerów poziomych.